Помбейру () — португальська власна назва.

Топоніми

Помбейру-да-Бейра — парафія.